Yakan steht für:

 François Yakan (* 1958), ein Würdenträger der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Yakan, das südostasiatische Volk der Arakanesen